La Strata Tower à Londres ;
 La Strata Tower à Abou Dabi.